Živica (gmina Lučani) – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Lučani
 Živica (miasto Požarevac) – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w mieście Požarevac